Jméno a příjmení Emily Smithová má více nositelů:

 Emily Smithová (zpěvečka) (* 1981) – skotská folková zpěvačka
 Emily Webleyová-Smithová (* 1984) – britská profesionální tenistka
 Emily Smithová (spisovatelka) (* 19??) – britská spisovatelka knih pro děti